Jaka Oblak (ur. 16 kwietnia 1986 w Kranju) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SK Triglav Kranj, drużynowy srebrny i brązowy medalista mistrzostw świata juniorów, drużynowy złoty medalista Zimowego Europejskiego Festiwalu Młodzieży (2003).

Przebieg kariery 
Pierwszy skok oddał w 1994. Na międzynarodowej arenie zadebiutował 24 stycznia 2002 w Schonach podczas mistrzostw świata juniorów. Wraz z Bine Zupanem, Rokiem Benkovičem i Zvonko Kordežem zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym, przegrywając z ekipami Finlandii i Austrii. Rok później na imprezie tej samej rangi w Sollefteå zdobył srebrny medal w drużynie.

W Pucharze Kontynentalnym zadebiutował 10 lutego 2002 w Gallio, gdzie zajął 37. miejsce. 6 lipca tego roku w Velenje zdobył pierwsze w karierze punkty PK, plasując się na 29. miejscu. Najwyższe miejsce w zawodach tej rangi zajął 7 lipca 2006 w Velenje, gdzie był piętnasty.

W Bledzie zdobył złoty medal Zimowego Europejskiego Festiwalu Młodzieży 2003 w konkursie drużynowym, w którym wystartował wraz z Rokiem Benkovičem i Zvonko Kordežem.

W 2007 i 2008 startował w Pucharze FIS. Najwyższe, siódme miejsce zajął 23 sierpnia 2008 w Val di Fiemme. W 2009 uczestniczył także w zimowej uniwersjadzie i zajął 24. miejsce na skoczni normalnej i 22. na skoczni dużej.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 

 

Urodzeni w 1986
Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Kranju